Дашковы (князья) — угасший род русского титулованного дворянства, Рюриковичи
 Дашковы (нетитулованное дворянство) — существующий род русского нетитулованного дворянства, татарского происхождения